Рейс 421 может иметь следующие значения:
 Рейс 421 Northwest Airlines
 Рейс 421 Garuda Indonesia